Sex oder Liebe steht für:

 Sex oder Liebe (Album), Musikalbum von Rüdiger Hoffmann (2007)
 Sex oder Liebe?, deutscher Fernsehfilm von Christoph Schrewe (2000)